Klaus Barner ist der Name folgender Personen:

* Klaus Barner (Schauspieler) (1933–2022), deutscher Schauspieler
 Klaus Barner (Mathematiker) (* 1934), deutscher Mathematiker